Amphiduropsis fuscescens är en ringmaskart som först beskrevs av Marenzeller 1875.  Amphiduropsis fuscescens ingår i släktet Amphiduropsis och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fuscescens